Народна демократическа партия може да се отнася за:
 Народна демократическа партия (Кения)
 Народна демократическа партия (Нигерия)
 Народна демократическа партия (Швейцария)